Jabłonówka (ukr. Яблунівка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie lityńskim.

Przypisy 

Wsie w rejonie lityńskim